Polar – genere cinematografico e letterario
Polar – in astronomia, una variabile cataclismica
Polar – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot
Polar – album degli The High Water Marks del 2007
Birra Polar – birra venezuelana
Empresas Polar – birrificio venezuelano
Polar Airlines – compagnia aerea russa
Polar Medal – onorificenza britannica
Polar Music – casa discografica svedese
Polar Studios – studi di registrazione svedesi
 Polar – film del 2019 diretto da Jonas Åkerlund
Polar – colonna sonora del film omonimo del 2019